Вера Дедић (9. мај 1931 — Београд, 11. март 2012) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1967. || Офелија ТВ серија || Трагеткиња
|-
| 1968. || Мартин Крпан с врха ТВ филм || /
|-
| 1969. || Баксуз ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Аутостопер ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Чедомир Илић (ТВ серија)  || Аница, другарица Вишњина
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || Службеница поште
|-
| 1971. || Баријоново венчање ТВ филм || /
|-
| 1972. || Мајстори ТВ серија || Олгина служавка Мила
|-
| 1975. || Отписани ТВ серија || Ленче
|-
| 1976. || Београдска деца ТВ филм || Марија - служавка
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Јоцина жена Ленче
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1973 1984. || Позориште у кући ТВ серија || Комшиница / Јасмина / Олгина пријатељица
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Умрли 2012.
Српске глумице
Југословенски глумци